HDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hamadan Ab (Iran)